Zahlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Zahlmann (* 1928), deutscher Fußballspieler
 Burghard Zahlmann, deutscher Konzertveranstalter
 Heiko Zahlmann (* 1973), deutscher Graffiti-Künstler
 Klaus Mueller-Zahlmann (* 1950), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Bad Oeynhausen
 Stefan Zahlmann (* 1968), deutscher Historiker